Kuang (plaats), een plaats in Maleisië
 Kuang (rivier), een rivier in Thailand